Giant Coaster ist der Name folgender Achterbahnen:

 Giant Coaster (Fuji-Q Highland)
 Giant Coaster in Paragon Park, siehe Wild One (Six Flags America)